KIKO, azienda di cosmesi italiana
 Capra kiko, razza caprina neozelandese
 Yokohama kaidashi kikō, manga giapponese mensile
 Kiko soseiki Mospeada, anime televisivo giapponese
 Corri come il vento Kiko/Forza Sugar!, singolo del gruppo Rocking Horse
 Kiko, album del gruppo statunitense dei Los Lobos
 Kiko, album del rapper danese Gilli
 forma giapponese del Qi Gong

Persone 
 Principessa Akishino, nobile giapponese soprannominata Principessa Kiko
 Kiko Alonso, giocatore di football americano statunitense
 Kiko Argüello, pittore spagnolo tra i fondatori del Cammino neocatecumenale
 Kiko Casilla, calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Kiko Loureiro, chitarrista brasiliano
 Francisco Femenía, calciatore spagnolo soprannominato Kiko, di ruolo centrocampista
 Federico Macheda, calciatore italiano soprannominato Kiko, di ruolo attaccante
 Francis Magalona, cantautore e attore filippino soprannominato Kiko
 Khaled Mouelhi, calciatore tunisino soprannominato Kiko, di ruolo centrocampista
 Francisco Miguel Narváez, calciatore spagnolo soprannominato Kiko, di ruolo attaccante
 Francisco José Olivas, calciatore spagnolo soprannominato Kiko, di ruolo difensore
 Francisco Manuel Geraldo Rosa, calciatore portoghese soprannominato Kiko, di ruolo difensore o attaccante

Pagine correlate 
Chicco
Kika